

Patronymes 

 Dov Hoz (en ), sioniste russe.
 Shmaryahu Hoz (en ), chimiste israélien.

Noms de lieux 

 Hoz, village assyrien de Turquie, dans la province de Şırnak.
 Hoz de Jaca, une commune d'Espagne dans la communauté autonome d'Aragon.
 Hoz y Costean, une municipalité de la comarque de Somontano de Barbastro.
 La Hoz de la Vieja, une commune d’Espagne, dans la Comarque de Cuencas Mineras.
 Membibre de la Hoz, une commune d’Espagne, dans la Comarque de Villa y Tierra de Fuentidueña.